Martin Arrowsmith eller Arrowsmith kan henvise til:
 Martin Arrowsmith (roman) – amerikansk roman fra 1925 af Sinclair Lewis (originaltitel: Arrowsmith)
 Martin Arrowsmith (film) – amerikansk filmatisering af romanen fra 1931 instrueret af John Ford (originaltitel: Arrowsmith)